Osiris (mythologie) - een godheid uit de Egyptische mythologie

Vernoemd

Wetenschap
Osiris (exoplaneet) - een planeet buiten het zonnestelsel met de officiële naam HD 209458b
OSIRIS-REx - Ruimtesonde van NASA
Osiris (geslacht) - bijengeslacht
Osiris (tijdschrift) - Engelstalig tijdschrift over wetenschapsgeschiedenis opgericht in 1936 door George Sarton

Muziek
Osiris (dj) - een Nederlandse dj en producent
Osiris (Bahreinse band) - een progressieve-rockband uit Bahrein
Osiris (Nederlandse band) - een voormalige techno-metal band uit Kampen

Spellen
Osiris (computerspel) - computerspel van het genre strategiespel
Isis & Osiris - spel

Overig
OSIRIS (software) - een studie-informatie- en administratiesysteem gebruikt door universiteiten en hogescholen
Osiris (merk) - een skateschoenenmerk uit Amerika